Sameba () bedeutet auf Georgisch die Dreifaltigkeit. 

In Georgien befinden sich einige Kirchengebäude mit dem Namen Sameba:
 Tiflisser Sameba-Kathedrale 
 Gergetier Sameba-Kirche in Stepanzminda